Опанасюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Опанасюк, Анна Александровна — участница музыкального дуэта сестёр-близнецов «Анна-Мария».
 Опанасюк, Валерий Адамович (1971—2014) — участник Евромайдана, Герой Украины.
 Опанасюк, Лариса Николаевна (род. 1962) — украинский и российский политик, юрист.
 Опанасюк, Мария Александровна — участница музыкального дуэта сестёр-близнецов «Анна-Мария».